Masilo ist der Familienname folgender Personen:

 Boitumelo Masilo (* 1995), botswanischer Leichtathlet
 Dada Masilo (* 1985), südafrikanische Choreografin und Tänzerin